
Termin DMA ima više značenja.

 Dimetilacetamid
 Dimetil adipat
 Dimetoksiamfetamin
 Dimetilamin
 Dimetilanilin